Луков () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии.

История 
Первое упоминание о селе Луков датируется 1264-ым годом. Населенное украинцами, но после Второй мировой войны — под угрозой переселения в УССР — абсолютное большинство крестьян переписалась на словаков и русинов.

В середине XVIII века часть русинского населения переселилось в Воеводину.

1943 года к деревне присоединен поселок «Венеция», в котором в прошлом мастера с итальянского острова Мурано, что близ Венеции, основали стеклянную гуту, а в память о своей родине соответственно назвали и поселение.

Население 
Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 93,39%
 русины — 3,39%
 украинцы — 1,25%
 цыгане — 0,71%

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 православные — 48,57%,
 греко-католики — 36,61%,
 римо-католики — 5,54%,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой церкви - 6,07%

Примечания 

Населённые пункты Словакии